Mesófilo puede referirse a:

Organismo mesófilo. En microbiología este término es aplicado a los microorganismos cuya temperatura óptima de crecimiento se encuentra entre 20 y 45 °C. En ecología, mesófila o mesófita es aplicado a aquellas plantas que se desarrollan mejor en suelos con humedad intermedia o moderada.
Mesofilo (no mesófilo). El mesofilo o sistema fundamental, es una parte de la estructura anatómica de las plantas vasculares, siendo el parénquima clorofiliano ubicado entre las dos epidermis.